Howesia browni — вид ископаемых пресмыкающихся из отряда ринхозавров, выделяемый в монотипические род Howesia и семейство Howesiidae. Согласно последним филогенетическим исследованиям (D. Mukherjee и S. Ray в 2015 году) семейство Howesiidae не выделяется и род занимает базальное положение в отряде ринхозавров.

Один из самых древних ринхозавров, известный из отложений среднего триаса южной Африки (анизийский век, 247,2—242,0 млн лет назад). Внешне напоминали ящериц и обладали необычно длинной для ринхозавров шеей. Возможно, питались насекомыми.

Примечания 

†
†
Вымершие пресмыкающиеся
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 1905 году
Фоссилии из триасовых отложений ЮАР